Jan de Vaal (filmverzamelaar) (1920-2001), directeur Nederlands Filmmuseum
 Jan de Vaal (verzetsstrijder) (1922-2020), verzetsstrijder